Osoby o tym nazwisku:
 Anna Adamczewska – polska judoczka
 Hanna Adamczewska-Wejchert – polska urbanistka i architektka
 Teresa Stanisławska-Adamczewska – polska dziennikarka